Bosznia-Hercegovina
Kovači falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban
Kovači falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
Kovači falu Rudo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Kovači falu Szarajevó községben, Szarajevó kantonban
Kovači falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Kovači falu Živinice községben, a Tuzlai kantonban
 Horvátország
Kovači falu Kaštelir-Labinci községben, Isztria megyében
 Montenegró
Kovači falu Kotor községben
Kovači falu Nikšić községben
Kovači falu Plužine községben
Kovači falu Plevlja községben
 Szerbia
Kovači falu Kraljevo községben, a Raškai körzetben
Kovači falu Raška községben, a Raškai körzetben
Kovači falu Tutin községben, a Raškai körzetben